

События 
 Консулы Имп. Цезарь М.Аврелий Проб А. и Павлин.
 Весна — Проб вступил в Галлию, опустошаемую алеманами. После многих сражений он взял несколько городов и отнял у германцев всю добычу. Множество врагов перебито, остальные оттеснены.

Родились 
 Чжан Мао, китайский чиновник.

Скончались 
 Мани (пророк), духовный учитель, основатель манихейства.

См. также